Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Біллі Джин Кінг і Шерон Волш виграли титул, перемігши у фіналі Кеті Джордан і Енн Сміт з рахунком 6–1, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Кеті Джордан /  Енн Сміт (фінал)
 Розмарі Касалс /  Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Енн Кійомура /  Пола Сміт (півфінал)
 Леслі Аллен /  Міма Яушовець (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1983 Bridgestone Doubles Championships Draw 

WTA Doubles Championships
Світова чемпіонська серія Вірджинії Слімс 1983